Fernand Morrisseau, imprimeur canadien
 Norval Morrisseau, peintre canadien

Homonymie de patronyme